In 2001 werd het 72ste Campeonato Acreano gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Acre. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol do Estado do Acre en werd gespeeld van 12 mei tot 28 juli. Vasco da Gama werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Finale
In geval van gelijkstand wint de club met het beste resultaat in de competitie.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Acreano
Acreano